В 1976/77 годах состоялся 22-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Ливерпуль», победивший в финале «Боруссию» (Мёнхенгладбах). Трёхкратный действующий обладатель Кубка «Бавария» (Мюнхен) была выбита киевским «Динамо» в четвертьфинале. Это был первый выход советской команды в полуфинал этого турнира. В полуфинале динамовцы Киева проиграли другому представителю ФРГ — Боруссии из Мёнхендгландбаха, выступавшей в этом турнире как чемпион ФРГ. Это был всего второй Кубок английских клубов, но он получил прописку в Англии на шесть лет. Считая и этот сезон, «Ливерпуль» пять раз попадал в финалы за девять лет, а четыре из них он выиграл.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1976/77 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1976/77 на сайте RSSSF

1976
Футбол в Европе в 1976 году
Футбол в Европе в 1977 году